Taminango kan syfta på:

Colombia 

 Taminango (kommun), Nariño, 
 Taminango (ort), Nariño,